A 2008-as Dakar-rali január 5-én rajtolt volna Lisszabonból, és január 20-án ért volna véget Dakar városában. A jubileumi, 30. alkalommal megrendezett versenyen 245 motoros 205 autós, 100 kamionos, és 20 quados egység indult volna. A szervezőbizottség azonban a mauritániai bizonytalan helyzet és terroristafenyegetés miatt lefújta a versenyt.

Útvonal 

A verseny során a versenyzők 9273 km-t tettek volna meg, ebből 5736 km lett volna gyorsasági szakasz.

További információk 
A Dakar-rali hivatalos honlapja
Nemzetisport.hu - Dakar 2008: 9273 kilométer vár az 570 járműre
 Nem lesz idén Dakar-rali

Dakar-rali
Dakar